Договор в Сан-Ильдефонсо 1800 года известен также как Третий договор в Сан-Ильдефонсо (; ) — тайное соглашение между Францией и Испанией, в результате которого Испания отдала Луизиану Франции. Договор был заключён 1 октября 1800 года между Луи Александром Бертье, представлявшим Францию, и Доном , представлявшим Испанию.

О соглашении договорились под некоторым принуждением, поскольку Испания была под давлением Наполеона. Условия соглашения не определяли границы возвращаемой территории, которая позже стала предметом спора между Испанией и Соединёнными Штатами после покупки Луизианы (1803), по которой Франция продала эту территорию Соединённым Штатам. Этот договор также подтвердил более ранний Договор Союза, подписанный в Сан-Ильдефонсо 19 августа 1796 года.

См. также 
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1777)
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1796)
 Договор Адамса — Ониса

Международные договоры Испании
Международные договоры Франции
Международные договоры XVIII века
1800 год в политике
Первая империя
Договоры по алфавиту
Октябрь 1800 года